Steve Johnson – amerykański tenisista
 Steve Johnson – amerykański koszykarz
 Steve Johnson – amerykański informatyk i programista (właściwie Stephen C. Johnson)